Flash Gordon (strip), een stripverhaal en stripfiguur uit de jaren 50 van de 20e eeuw
Flash Gordon (film), een op deze stripfiguur gebaseerde film
Flash Gordon (Queen), het soundtrackalbum van Queen behorend bij bovengenoemde film
Flash Gordon (televisieserie), een televisieserie uit de jaren 50
Flash Gordon (animatieserie), een televisieserie uit de jaren 70 en 80
Flash Gordon (computerspel), een computerspel van het genre actiespel